In der folgenden Tabelle werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 1994 (ATP Tour) dargestellt. Neu im Turnierkalender fanden sich die Turniere von Oʻahu, Montevideo und Ostrava. Einige Turniere wechselten ihren Standort; so wanderte das Turnier von Durban nach Sun City, das Sandplatzturnier von Genua nach St. Pölten, das Hallenturnier von San Francisco zog nach San José, das USTA Clay Court Classic wanderte von Tampa nach Pinehurst, die U.S. Men’s Clay Court Championships verlegten ihren Austragungsort von Charlotte, North Carolina, nach Birmingham, Alabama, und der Doppelwettbewerb der ATP-Weltmeisterschaft zog von Johannesburg nach Jakarta. Nicht mehr im Turnierkalender fanden sich die Turniere von Bozen und São Paulo.

Turnierplan 

 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
 2 Das Kürzel "(i)" (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wurde

Weltrangliste zum Saisonende

Turniersieger

Einzel

Doppel

Siehe auch 
 WTA Tour 1994

Weblinks 
 Website der ATP

 
Tennissaison 1994